Oțeleni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Oțeleni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Oțeleni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui